Вальдман — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:
 Вальдман, Андрей Робертович (1906—1994) — советский и латвийский физиолог животных и птиц, академик АН Латвийской ССР (1963), доктор биологических наук.
 Вальдман, Артур Викторович (1924—1990) — советский фармаколог, доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР (1982).
 Вальдман, Вера Семёновна (1884—1962) — российская переводчица с немецкого, французского, английского языков.
 Вальдман, Григорий Абрамович (1884—1939) — советский военачальник, участник Гражданской войны.
 Вальдман, Ханс (ок. 1435—1489) — швейцарский политический деятель.
 Вальдман, Эдгар Карлович (19.. — ок. 1970) — советский журналист.
 Вальдман, Ювал (1946—2021) — израильско-американский скрипач и дирижёр.

Примечания